Il singolare del torneo di tennis Estoril Open 1993, facente parte dell'ATP Tour 1993, ha avuto come vincitore Andrij Medvedjev che ha battuto in finale Karel Nováček 6-4, 6-2

Teste di serie 

 Ivan Lendl (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)
 Karel Nováček (finale)

 Andrij Medvedjev (campione)
 Magnus Larsson (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (Semnifinali)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Estoril Open 1993
ATP Tour 1993